В соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года примут участие 96 спортсменок, которые разыграют 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более, чем 7-ю гимнастками (5 в групповом многоборье и 2 в личном).

Правила квалификации 
Отбор на летние Олимпийские игры проводится в несколько этапов. Первые 3 квоты в групповом многоборье были распределены на чемпионате мира 2018 года. Первые 16 квот в личном многоборье и 5 квот в групповом многоборье будут распределены по итогам чемпионата мира 2019 года. Ещё по 5 квот в каждой дисциплине распределяться по итогам континентальных чемпионатов. Помимо этого, 3 страны получат квоты по итогам этапов кубка мира 2020 года. Оставшиеся квоты распределит трёхсторонняя комиссия. Для хозяев соревнований сборной Японии гарантировано по одному место в личном и групповом многоборьях.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские лицензии не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменок, которые выступят на Играх.

Личное многоборье

Групповое многоборье

Ссылки 
 Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020